Dijkstra kan som auktorsförkortning betyda:

 Klaas-Douwe B. Dijkstra
 S.J. Dijkstra

Robotskapade auktorsförkortningar